En Pologne, Małoszyce peut faire référence à :

 Małoszyce, un village de la voïvodie de Łódź,
 Małoszyce, un village de la voïvodie de Poméranie,
 Małoszyce, un village de la voïvodie de Sainte-Croix,
 Małoszyce, un village de la voïvodie de Silésie.